Ludwik Zieliński herbu Świnka (ur. 1619, zm. w 1678) – kasztelan sierpecki około 1651 roku, starosta ciechanowski w 1661 roku.

Jako senator był obecny na sejmach: 1658, 1664/1665 i sejmie elekcyjnym 1669 roku.

Miał dwie żony:
 Helenę Zawadzką z Grudowska (1626–1648), córkę Jana Zawadzkiego (ur. przed 1590, zm. po 1645), wojewody parnawskiego, i Sabiny Zofii Szwerynównej (zm. 1630), oraz
 Zofię Teresę Brzoszczankę (ur. przed 1655, zm. 1690), córkę Stanisława Brzoski (fl. 1649–1662) podkomorzego nurskiego.

Przodkowie

Bibliografia 

 Leszek Andrzej Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 181.
 Gustaw Zieliński, Jan Zieliński, Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, część II. Od roku 1600 do czasów obecnych, Toruń 1881, s. 56-62.

Przypisy 

Kasztelanowie sierpeccy
Senatorowie na sejmie nadzwyczajnym 1658
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1664/1665
Senatorowie na sejmie elekcyjnym 1669
Senatorowie świeccy I Rzeczypospolitej
Senatorowie za panowania Jana II Kazimierza Wazy
Senatorowie za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Senatorowie za panowania Jana III Sobieskiego
Starostowie ciechanowscy
Urzędnicy ziemscy I Rzeczypospolitej
Ludwik
Zmarli w 1678